1. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska u sezoni 2017./18. predstavlja prvi stupanj županijske lige u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, te ligu petog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva.  SU ligi sudjeluje 14 klubova. Lige je osvojila "Čazma".

Sudionici  
 BILO Velika Pisanica 
 Bilogorac Veliko Trojstvo 
 Brestovac 
 BŠK Brezovac 
 Čazma 
 Daruvar 
 Draganec (Gornji Draganec) 
 Hajduk Hercegovac 
 Ivanska 
 Kamen Sirač 
 Lasta Gudovac 
 Omladinac Ćurlovac 
 Ribar Končanica 
 Trnski Nova Rača

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
 Ažurirano 20. srpnja 2018.  

{| class="wikitable"  style="font-size: 85%; text-align: center"
!kratica !!klub !!BILO !!BILOG !!BRE !!BŠK !!ČAZ !!DAR !!DRA !!HAJ !!IVA !!KAM !!LAS !!OML !!RIB !!TRN 
|-
|BILO ||align="left"|BILO Velika Pisanica 
|bgcolor="gainsboro"| ||2:1 ||2:1 ||1:0 ||1:0 ||2:0 || 4:1 || 0:1 || 2:1 || 0:4 ||3:2 ||4:1 || 2:1 ||2:1 
|-
|BILOG ||align="left"|Bilogorac Veliko Trojstvo 
|0:2 ||bgcolor="gainsboro"| ||2:1 ||0:1 ||0:1 ||5:2 || 0:2 || 2:2 || 3:3 ||5:1 || 1:5 ||5:2 || 5:3 ||1:0 
|-
|BRE ||align="left"|Brestovac 
|1:3 ||0:1 ||bgcolor="gainsboro"| ||0:4 || 2:5 || 1:1 || 0:1 ||0:2 ||5:1 ||1:1 || 1:2 || 2:1 ||0:1 ||1:1 
|-
|BŠK ||align="left"|BŠK Brezovac 
|3:1 ||4:0 ||1:1 ||bgcolor="gainsboro"| ||0:1 ||2:0 ||3:1 ||1:0 ||3:4 || 2:1 ||0:0 || 1:2 ||1:1 ||1:0 
|-
|ČAZ ||align="left"|Čazma 
|6:0 ||5:0 ||4:2 ||2:0 ||bgcolor="gainsboro"| ||7:2 ||1:0 || 4:1 ||6:0 || 4:1 ||2:0 ||3:1 || 3:2 ||5:1 
|-
|DAR ||align="left"|Daruvar 
|2:1 ||1:1 ||2:0 ||2:1 ||1:3 ||bgcolor="gainsboro"|  ||1:2 ||2:0 ||6:1 || 1:2 ||3:2 || 4:0 ||0:1 ||4:1 
|-
|DRA ||align="left"|Draganec (Gornji Draganec) 
|2:1 ||1:2 ||4:1 ||5:2 || 2:1 || 0:0 ||bgcolor="gainsboro"|  || 2:0 ||2:0 ||2:1 ||3:2 || 6:1 || 2:0 ||6:3 
|-
|HAJ ||align="left"|Hajduk Hercegovac 
|2:1 ||3:1 ||2:2 ||2:1 ||4:1 || 1:1 ||3:0 ||bgcolor="gainsboro"| || 4:1 ||4:0 || 4:0 ||1:1 || 4:1 ||2:2 
|-
|IVA ||align="left"|Ivanska 
|1:0 ||2:1 || 0:3 || 1:0 || 0:3 || 2:5 || 1:2 ||2:4 ||bgcolor="gainsboro"| ||3:2 || 1:2 || 5:0 ||4:1 ||2:4 
|-
|KAM ||align="left"|Kamen Sirač 
|2:0 ||1:1 ||3:0 ||4:1 ||1:1 ||1:5 || 2:0 || 2:2 || 2:3 ||bgcolor="gainsboro"|  ||3:1 ||4:2 || 2:1 ||0:1 
|-
|LAS ||align="left"|Lasta Gudovac 
|0:4 ||2:2 ||2:1 || 3:6 || 0:6 ||0:1 || 3:1 ||4:0 ||1:1 || 0:10 ||bgcolor="gainsboro"| || 1:1 ||3:2 ||1:0 
|-
|OML ||align="left"|Omladinac Ćurlovac 
|0:3 p.f. ||2:0 ||1:3 ||1:2 ||1:5 ||3:1 ||3:0 || 1:2 ||3:3 || 1:3 ||0:1 ||bgcolor="gainsboro"| ||2:1 ||0:3 
|-
|RIB ||align="left"|Ribar Končanica 
|0:1 ||3:2 ||5:1 ||0:5 ||1:3 || 1:2 ||2:0 ||3:2 || 3:2 ||4:2 || 2:0 || 4:1 ||bgcolor="gainsboro"|  ||2:0 
|-
|TRN ||align="left"|Trnski Nova Rača 
|4:2 ||5:2 ||2:1 ||0:0 ||2:0 || 3:5 ||1:0 || 6:2 || 1:1 ||3:0 || 1:0 ||4:1 || 2:1 ||bgcolor="gainsboro"| 
|-
!colspan="16"|
|-
|colspan="16" align="left"|<small> podebljan rezltat' - igrano u prvom dijelu lige (1. – 13. kolo) 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (14. – 26. kolo)
|}
 
Izvori: 
  
 

 Najbolji strijelci 
Izvor:  Strijelci 10 i više golova u ligi.  Ažurirano: 21. srpnja 2018.

Poveznice 
 Nogometni savez Bjelovarsko-bilogorske županije 
 nsbbz.hr, 1. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska 2017./18.  
 1. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska

Izvori  
 nsbbz.hr, 1. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska 2017./18.  
 nsbbz.hr, glasila Nogomet - 2017. godina , pristupljeno 24. siječnja 2018. 
 rsssf.com, Hrvatska 2017./18., 6. rang - 1. ŽNL 
 nsbbz.hr, "Nogomet", br. 24/18, KONAČNI POREDAK klubova po ligama u sezoni 2017 / 2018, izdano 13. srpnja 2018., preuzeto 20. srpnja 2018. 
 

 

2017-18
Bjelovarsko-bilogorska-1